

Biografia 
Laureato in Lettere moderne all'Università Statale di Milano presentando una tesi su: Educazione degli adulti, discussa con il prof. Duccio Demetrio.

Nel 1993 incontra il filosofo-operaio autodidatta Mario Marcolla, che lo avvia alle collaborazioni editoriali con Studi Cattolici, Avvenire e al settimanale Tempi, oltre ad introdurlo nell'ambito della cultura tradizionalista del pensiero di Augusto Del Noce e di Vittorio Messori.

Amico dello scrittore Eugenio Corti, ha curato la mostra biografica Dalla Brianza al mondo: lo scrittore Eugenio Corti, presentata presso la Camera dei deputati

Nel 2011 partecipa alla proposta di candidare al Premio Nobel per la letteratura il libro Il cavallo rosso di Eugenio Corti.

Nel 2013, presso l'Università del Sacro Cuore il dottor Andrea Pozzoli ha discusso la tesi di laurea intitolata: Andrea Sciffo scrittore del radicamento.

Collabora, tra gli altri, con il mensile di apologetica Il Timone, la rivista online Il Covile, la casa editrice bolognese Arianna e con la rivista locale Brianze.

Collabora con il poeta romano Giovanni Casoli e con il geo-poeta Davide Sapienza.

Vince ne 2018 il premio internazionale [Eugenio Corti] per la miglior monografia.

Opere 
 
 
 
 
 
 Andrea Sciffo, ABC (eBook), Edizioni Il Covile, 2011
 Andrea Sciffo, Brianza bagliore verde (Opificio Monzese delle Pietre Dure, 2014)
 Andrea Sciffo, Legno verde (2016; scaricabile gratuitamente su www.ilcovile.it
 Andrea Sciffo, Intemerata (2019; scaricabile gratuitamente sul Drive di Google
Andrea Sciffo, Metabletica (2020; e_book gratuito scaricabile gratuitamente sul Drive di Google

Note 

Studenti dell'Università degli Studi di Milano